Виктор Андреевич Гресев (родился 31 марта 1986 в Ленинграде, СССР) — российский регбист, восьмой номер команды «Локомотив-Пенза» и сборной России. Мастер спорта России международного класса. Лучший регбист России 2009 и 2011 годов.

Карьера

Клубная 
Воспитанник регбийного клуба «Локомотив-Пенза» затем выступал в чемпионате России за команды «Слава» и «ВВА-Подмосковье». В 2011 году после чемпионата мира по регби получил ряд предложений от зарубежных команд и перешёл на один год в «Лондон Уоспс», по окончании сезона получил ряд предложений от российских клубов и выбрал «Красный Яр». Неоднократно выигрывал чемпионат России и кубок России. Занимается также регби-7, выступает за команду «Нарвская Застава» СПб. В конце 2019 года перешёл в только что созданный клуб «Локомотив-Пенза»

В сборной 
В сборной России первую игру провёл 14 октября 2006 в Москве против Италии. Участник чемпионата мира 2011 года: сыграл все четыре матча, по итогам игр против Италии и Австралии дважды признавался лучшим игроком встречи. В составе сборной России по регби-7 выигрывал чемпионаты Европы по регби 2007 и 2009 годов, в 2008 году на  в Ганновере занял 9-е место.

Попал в окончательную заявку на Кубок мира 2019 года. Сыграл одну игру против Ирландии. Неоднократно выходил на поле в качестве капитана.

Личная жизнь 
Женат. Есть дочь, родившаяся во время чемпионата мира 2011 года.

Достижения 

  Чемпион России — 2009, 2010, 2013, 2015
  Обладатель Кубка России — 2010, 2013, 2015, 2018, 2019
  Обладатель Суперкубка России — 2016

Статистика 

Актуально на 03.02.2021. Еврокубки считаются по календарному году.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Летней Универсиады 2013 

Регбисты России
Игроки РК «Слава»
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»
Игроки РК «Уоспс»
Игроки РК «Красный Яр»
Игроки РК «Локомотив-Пенза»
Чемпионы Европы по регби-7
Чемпионы летней Универсиады 2013
Игроки сборной России по регби
Игроки сборной России по регби-7